Новый Петерго́ф — станция Октябрьской железной дороги, расположенная в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

История 
Петергофская железная дорога относится к числу первых в России, она была построена в 1853—1857 годах, затем продлена до Ораниенбаума, впоследствии до Форта Серая Лошадь в одном направлении и станции Калище в другом. Электрифицирована эта дорога также была в числе первых, уже в 1933 году.

Станция располагается у двух путей — к Санкт-Петербургу и от Санкт-Петербурга по указанным направлениям. Платформа частично открытая, частично находится под крышей старого вокзала.

Здание вокзала 

Здание вокзала было построено в 1855—1857 годах по проекту архитектора Н. Л. Бенуа на деньги барона фон Штиглица. Общая планировка наружной части вокзала представляет собой уменьшенную копию католического собора итальянского города Орвието, в реставрации которого Бенуа принимал участие в 1843 году.

Первоначально железная дорога из Петербурга заканчивалась внутри здания вокзала, но позже, при продолжении путей в сторону Ораниенбаума, западная стена здания была разобрана.

С 2010 года здание вокзала не используется, построены новые пассажирские павильоны, работают автоматизированная система контроля оплаты проезда с турникетами и касса по продаже железнодорожных билетов дальнего следования. Есть зал ожидания.

Путевое развитие 
Путевое развитие представлено тупиковым путём в южной части станции, куда прибывают электропоезда сообщением Балтийский вокзал — Новый Петергоф. Кроме этого, имеется объездная неэлектрифицированная ветка, использующаяся для маневровых работ. Под основными путями станции проходит подземный пешеходный переход.

Городской транспорт 
У северной платформы — кольцо нескольких автобусных маршрутов, следующих по Петродворцовому району, а также в Ломоносовский район Ленинградской области.

Месторасположение 
Станция находится южнее Александровского парка, на Привокзальной площади города Петергофа.

Галерея

Примечания 

Станции Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга
Петергоф